«Истории обыкновенного безумия» () — сборник рассказов Чарльза Буковски (, 1920—1994), выпущенный в 1983 году. «Истории…» и сборник «Самая красивая женщина в городе» изначально были выпущены в 1972 году в виде одной книги под названием «Эрекции, эякуляции, эксгибиции и вообще истории обыкновенного безумия».

Примечания

Ссылки 
 

Книги 1983 года
Сборники рассказов Чарльза Буковски
Документальная проза
Литературные сборники 1983 года